La famille de Condest est une famille éteinte de la noblesse française, originaire de Bretagne.

Histoire 
Ce nom de famille est emprunté à une seigneurie de la paroisse de Nivillac.

Première famille de Condest 
C'est pour cette famille qu'Anne de Bretagne érigea la vicomté de Loyaux en 1490.

 Eon de Condest, prêta serment au duc en qualité de gouverneur de la Ville de Redon en 1379. De 1375 à 1380, il figure parmi des chevaliers des montre de Clisson. 
 Payen ou Péan de Condest, s'obligea en 1369 à servir la sergenterie du bailliage de La Roche-Bernard. Il tient à foi et au rachat du duc et au devoir d'une paire d'éperons dorés. De 1375 à 1380, il figure parmi des chevaliers des montre de Clisson. En 1384, il comparait au parlement de Rennes.
 Jehan de Condest, Fils de Payen de Condest. En 1420, il fait partie des chevaliers réunis par le sire de Rieux. On le retrouve au montre du sire de La Bellière.
 Gilles de Condest, sieur de la Mortraye, c'est pour lui qu'en 1490, qu'Anne de Bretagne érigea la vicomté de Loyaux. En 1484, il fut capitaine de francs archers de l'évéché de Nantes. En 1487, il fut nommé sénéchal de Châteaubriant, puis en 1489, gouverneur de Batz-sur-Mer et du Croisic. Il fut aussi capitaine des 100 archers de la garde d'Anne de Bretagne.

Seconde famille de Condest 
 Jehan de Condest. En 1498, il est homme d'armes de la compagnie du Sire de Maillé avec Guillaume de Condest. Il est nommé capitaine du Croisic après son père.
 François de Condest, sieur de la Briordais, fils Jehan de Condest, épousa N. de Saint-Aubin.
 Jacques de Condest, fils de François de Condest. Il épousa Roberde Denyau.
 Jacques II de Condest, fils de Jacques de Condest. Il épousa Guillemette de Craon.
 René de Condest, sieur de Craon, fils de Jacques II. Il épousa Jeanne Bruban avec qui il a un enfant, Jean-Jacques de Condest, qui meurt jeune. Puis il épousa Anne Crouzil de Guymaurie avec qui il a 4 enfants, René, Anne, François et Catherine, tous morts jeunes.

Faute de preuves suffisantes, cette famille fut d'abord déboutée de ses prétentions le . Mais le , fut déclaré noble de simple extraction par arrêt des commissaires de la réformation.

La famille s'éteint avec Catherine de Condest, morte à Langon le .

Notes et références 

Famille noble française
Famille noble de Bretagne